Naciągacze – amerykański film fabularny z 1990 roku w reżyserii Stephena Frearsa
 Naciągacze – amerykański film fabularny z 1997 roku w reżyserii Jacka N. Greena
 Naciągacze – amerykański film fabularny z 2003 roku w reżyserii Ridleya Scotta

en:Matchstick Men